Córki św. Franciszka Serafickiego
 Córki sw. Franciszka z Florencji